Arino kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Arino (ort i Italien), Veneto, Provincia di Venezia,

Spanien 

 Ariño (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Ariño (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar